Daro steht für:

 Daro TI, ehemalige politische Gemeinde im Tessin in der Schweiz, 1907 eingemeindet nach Bellinzona
 Daro, Ort in Guinea
 Daro (Aitoin), ein Ort in der Aldeia Aitoin, Gemeinde Aileu, Osttimor
 Daro-Matu, Sprache im Bundesstaat Sarawak in Malaysia
 DARO (Datenverarbeitung, Automatisierung, Rationalisierung, Organisation), Marke vom Kombinat Zentronik, später Robotron

Siehe auch:
 Darro
 Mohenjo-Daro